Биобе () — деревня в Чаде, расположенная на территории региона Среднее Шари.

Географическое положение 
Деревня находится в южной части Чада, к северу от реки Кейта (приток реки Шари), на высоте 376 метров над уровнем моря.
Населённый пункт расположен на расстоянии приблизительно 510 километров к юго-востоку от столицы страны Нджамены.

Климат 
Климат деревни характеризуется как тропический, с сухой зимой и дождливым летом (Aw в классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха составляет 27,5 °C. Средняя температура самого холодного месяца (августа) составляет 25,5 °С, самого жаркого месяца (апреля) — 31 °С. Расчётная многолетняя норма осадков — 947 мм. В течение года количество осадков распределено неравномерно, основная их масса выпадает в период с апреля по октябрь. Наибольшее количество осадков выпадает в августе (241 мм).

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Кьябе.

Примечания 

Населённые пункты Чада